Тератологія:

Тератологія — наука, що вивчає вроджені каліцтва окремих органів та цілих організмів в рослинних та тваринних царствах. 
Тератологія — стиль середньовічного графічного мистецтва (в орнаменті, заставках, ініціалах, тощо.), заснований на нагромадженні жахливо-фантастичних образів, звіриних, зооморфних та антропоморфних мотивів.